DHB-Pokal (mannen)
 DHB-Pokal (vrouwen)